O taekwondo é um dos esportes integrados ao programa dos Jogos Olímpicos recentemente, estreando apenas em Sydney 2000. Em Seul 1988 e Barcelona 1992 esteve presente como esporte de demonstração, o que não conta para o quadro de medalhas.

Eventos

Medalhistas

Quadro geral de medalhas

Ligações externas 
 
 

!